Santina bezeichnet:
 Susana Santina, Journalistin und Moderatorin
 Santina Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Santina (Vorname), weiblicher Vorname